11. Igrzyska Śródziemnomorskie – jedenaste igrzyska śródziemnomorskie zorganizowane zostały w stolicy Grecji - Atenach - między 28 czerwca, a 12 lipca 1991 roku. Głównym obiektem imprezy był stadion olimpijski. W zawodach wystartowało 2762 sportowców (2176 mężczyzn i 586 kobiet) z 18 krajów.

Tabela medalowa

Dyscypliny 
  ()
  ()

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Filmy o igrzyskach 

1991 w sporcie
1991
Sport w Atenach
1991 w Grecji